Serguei Vladímirovitx Pavlovich és un lluitador marcial mixt rus. Va ser campió mundial de pes pesant de Fight Nights i actualment competeix a la divisió de pes pesant en el Campionat de Lluita Ultimate (UFC). A partir del 6 de desembre de 2022, és el número 3 del rànquing de pes pesant de la UFC.

Pavlovich va néixer l'any 1992 al poble d'Orlovski, a la província de Rostov. A 5 anys, Pavlovich va començar en la lluita grecoromana sota la direcció de l'entrenador Alexander Fedorovich Aloyan. Després de servir a l'exèrcit, va començar a lluitar cos a cos i combatre el sambo.

Campionats i èxits

Arts marcials mixtes 
 Campionat de lluita definitiva
 Actuació de la nit (tres vegades)  
 Fight Nights Global
 Campió mundial de pes pesant de Fight Nights (una vegada) 
 Una defensa del títol amb èxit
 MMAjunkie.com
 Nocaut del mes de desembre de 2022

Informació personal 
Pàvlovich es considera el lluitador de MMA amb l'índex d'Ape més gran, de +9,0".

 
Font de la informació de la taula.

Referències 

Persones de la província de Rostov
Persones vives
Naixements del 1992